Siger ist der Name folgender Personen:

 Siger von Brabant (lat. Sigerus oder Sigerius de Brabantia, * um 1235/1240; † vor dem 10. November 1284), Philosoph an der Pariser Artistenfakultät
 Siger von Courtrai († 1341), französischer Scholastiker

Sigér ist der Familienname folgender Personen:

 Dávid Sigér (* 1990), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch: 

 Sigerus
 Sieger